«Переполох» () — комедия 1975 года, снятая режиссёром Ланой Гогоберидзе на киностудии «Грузия-фильм».

Сюжет 
В сонный городок в Восточной Грузии, где основным интересом жителей является еда, возвращается его уроженка Макро, ставшая известной актрисой. У неё есть коллекция картин, которую она хочет передать родному городу в дар. Появление энергичной Макро изменяет жизнь горожан. Её удаётся устроить личную жизнь племянницы и открыть в местном ресторане музей.

В ролях 
 Надежда Харадзе — Макро
 Софико Чиаурели — Тамро
 Георгий Гегечкори — Датико, артист-трагик
 Гия Авалишвили — Витя, художник
 Зураб Кикалейшвили — Ричард, культработник
 Джемал Гаганидзе —товарищ Арчил, начальник
 Кахи Кавсадзе — Сашико
 Гега Кобахидзе — сын Сашико (в титрах указан как Гела Кобахидзе)
 Инга Гигаури — дочь Сашико
 Нино Малазония — дочь Сашико
 Нино Ананиашвили — дочь Сашико
 Марина Тбилели — сплетница
 Дмитрий Такайшвили — Эстате, пенсионер
 Баадур Цуладзе — член жюри конкурса поваров
Ясон Бакрадзе — член жюри конкурса поваров

Съёмочная группа 
 Оператор: Ломер Ахвледиани
 Композитор: Нодар Габуния
 Режиссёр: Лана Гогоберидзе
 Сценарист: Заира Арсенишвили, Лана Гогоберидзе

Источники 
 Андреев Ф. Путь в условное (Худож. фильмы: «Ар-хи-ме-ды!» А. Павловского; «Переполох» Л. Гогоберидзе; «В клешнях черного рака» А. Лейманиса) // Советская культура, 18 февраля 1977
 
 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1975 года
Фильмы СССР 1975 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»